Hung steht für:
 Hung – Um Längen besser, US-amerikanische Fernsehserie
 Hung Medien, schweizerisches Internetmedium, siehe hitparade.ch
 schweizerdeutsch für Honig, auch für Birnenhonig
 Altungarische Schrift (ISO-15924-Code)

Hung ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Hung (* 1985), Tennisspieler aus Hongkong
 John Hung (* 1943; chinesisch Hung Shan-Chuan), taiwanischer Geistlicher, Erzbischof von Taipeh
 Sammo Hung (* 1952), chinesischer Schauspieler und Regisseur

 Hung Chiao Hsy (* 1972), taiwanischer Tennisspieler
 Hung Hsiu-chu (* 1948), stellvertretende Vorsitzende und Präsidentschaftskandidatin der Kuomintang (KMT) Taiwans
 Hung Shih-chieh (* 1986), taiwanische Badmintonspielerin
 Hung Shih-han (* 1990), taiwanische Badmintonspielerin
 Hung Sin-nui (1924–2013), chinesische Opernsängerin und Schauspielerin

Hung ist der Künstlername von
 Brotha Lynch Hung (Kevin Danell Mann; * 1971), US-amerikanischer Rapper

Siehe auch:
 Hưng Yên

Abkürzung